Marc de Joan Ferrer, patró eivissenc del 
 Marc Ferrer (director de cinema), director de cinema català (1984-)